Ланда — многозначное понятие.

Носители фамилии 
Многие носители фамилии Ланда её не склоняют (например, Марина Ланда, Константин Ланда, Мальва Ланда и другие).

 Ланда, Александр Фёдорович (1903—1960) — советский металловед, ректор МИФИ.
 Ланда, Даниэль (род. 1968) — чешский певец и актёр.
 Ланда, Диего де (1524—1579) — второй епископ Юкатана.
 Ланда, Иосиф (1912—2000) — бразильский еврейский поэт, прозаик, критик и журналист, писал на идише.
 Ланда, Йехезкель (Ландау; 1713—1793) — раввин Праги.
 Ланда, Константин Юрьевич (1972—2022) — российский шахматист, гроссмейстер (1995).
 Ланда, Макс (1880—1933) — австрийский актёр немого кино.
 Ланда, Мальва Ноевна (1918—2019) — советская правозащитница, геолог и диссидент, автор ряда статей, антивоенный активист.
 Ланда, Мануэль де (род. 1952) — мексиканско-американский писатель и философ.
 Ланда, Маргарита Иосифовна (1928—2009) — оперная певица (сопрано) и педагог. 
 Ланда, Мариасун (род. 1949) — баскская писательница для детей и юношества.
 Ланда, Марина Анатольевна (род. 1960) — российский музыкант, композитор, теле- и радиоведущая, основатель и директор «Музыкального театра детей Марины Ланда».
 Ланда, Микель (род. 1989) — испанский шоссейный велогонщик.
 Ланда, Наум Моисеевич (1928—1998) — философ, специалист в области социальной философии, журналист; кандидат философских наук.
 Ланда, Ной Викторович (Борисович, 1887—1937) — советский учёный-ветеринар, профессор и заведующий кафедрой патологической анатомии Саратовского ветеринарного института.
 Ланда, Полина Соломоновна (1931—2022) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Ланда, Роберт Григорьевич (1931—2021) — российский учёный-арабист, исламовед.
 Ланда, Семён Семёнович (1926—1990) — советский историк-декабристовед, литературовед-пушкинист и полонист, музейный работник, педагог.
 Ланда, Хуберт (1870—1938) — австрийский художник.
 Ланда, Эдуард (род. 1926) — чешский художник.
 Ланда, Яаков (1893—1986) — раввин Лиепаи и Бней-Брака (1936—1986).
 Ланда, Яков Семёнович (1948—2005) — русский писатель, драматург и публицист, эссеист.

Топоним 
 Ланда — село в Тляратинском районе Дагестана.

Другое 
 Ланда — одна из разновидностей письма в Пенджабе.

См. также

Примечания